Miejscowości w USA:
 Winterport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Winterport – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
Gminy w USA:
 Winterport (ang. Winterport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo